Гала () е име на:

Хора 

 Гала (съпруга на Теодосий I) (370/375 – 394), втората съпруга на източноримския император Теодосий I
 Гала Плацидия (390 – 450), дъщеря на Теодосий I и Гала, майка на Валентиниан III, регентка на Западната римска империя
 Гала, съпруга на Юлий Констанций, майка на Констанций Гал
 Сосия Гала, съпруга на Гай Силий Авъл Цецина Ларг (консул 13 г.).
 Вибия Гала (3 в.), дъщеря на императора Требониан Гал
 Гала, дъщеря на Рустициана и Квинт Аврелий Симах, съпруга на Никомах Флавиан Младши, майка на Апий Никомах Декстер
 Гала от Рим, ок. 550), дъщеря на Квинт Аврелий Мемий Симах Младши, Светица, празник 5 октомври
 Гала Лупанио, петият дож на Венеция (755 – 756)
 Гала (Гала Георгиева Будева; р. 1967), българска телевизионна водеща

Други 
 Гала (или оромо), народ в Етиопия
 Гала, език на народа Гала (оромо)
 Гала или розово какаду (Eolophus roseicapilla), вид птици

Вижте също 
 Галия
 Гал
 Галата
 Галатия